Sirija
 Damask, grad
 Damask (pokrajina)